Натуральне число 1894
 1894 рік до нашої ери
 1894 рік нашої ери